Владимир Иванович Прыйма (; 17 июля 1906, д. Страдч, около города Яворова — 26 июня 1941, Страдч, Львовская область, СССР) — блаженный Украинской греко-католической церкви, мученик, руководитель приходского церковного хора.

Биография 
Окончил школу для регентов, которая находилась на попечении митрополита Андрея Шептицкого. Был назначен регентом и директором церковного хора в деревне Страдч. Был женат и имел двух  детей.
26 июня 1941 года был расстрелян в лесу агентами НКВД вместе со священником Николаем Конрадом, когда они возвращались после посещения больной женщины, принявшей таинство Евхаристии.

Прославление 
27 июня 2001 года был причислен к лику блаженных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Украины в 2001 году.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк на сайте Ватикана

Примечания 

Католические святые
Католические блаженные
Святые Украины
Христианские святые XX века
Убитые в СССР